Дженкинсон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1952) — австралийский боксёр, участник Олимпийских игр (1972).
  (1884 — ?) — британский игрок в регбилиг.
 Дженкинсон, Бобби (род. 1992) — британский боксёр, чемпион Содружества наций во 2-м легчайшем весе (2015—2016).
  (род. 1997) — британская бегунья, чемпионка Великобритании в беге по фьельдам (2017).
  — пишущая под псевдонимом ирландская поэтесса и драматург.
 Дженкинсон, Денис (1920—1996) — британский мотогонщик и спортивный журналист, чемпион мира в гонках на мотоцикле с коляской (1949).
 Дженкинсон, Джон:
  (ок. 1734—1805) — британский политик, член Палаты общин (1768—1780), отец епископа Джона Дженкинсона и Чарльза Дженкинсона, 10-го баронета.
  (1781—1840) — англиканский священник, епископ Сент-Дейвидса (с 1825).
  (1858—1937) — новозеландский политик, член Законодательного совета (1892—1914).
  (род. 1941) — австралийский рулевой в академической гребле, участник летних Олимпийских игр (1956).
  (род. 1991) — южноафриканский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Буллз».
  (1817—1892) — британский политик, член Палаты общин (1868—1880), сын епископа Джона Дженкинсона.
  — австралийский игрок в боулз, чемпионка мира в парах (1973), четвёрках и командном первенстве (1977).
 Дженкинсон, Дэвид Стюарт (1928—2011) — британский почвовед, член Королевского общества (с 1991).
 Дженкинсон, Карл (род. 1992) — британский футболист.
  (род. 1955) — американский публицист и телеведущий, автор исторической литературы, обладатель Национальной гуманитарной медали (1989).
  (род. 1969) — британский футболист, игрок английской Премьер-лиги в составе клуба «Ковентри Сити».
  (род. 1982) — британский политик, член Палаты общин (с 2019).
  (род. 1958) — новозеландская художница и фотограф, чьи работы входят в частности в собрания Оклендской художественной галереи и Музея Виктории и Альберта.
  (род. 1976) — австралийская дзюдоистка, чемпионка Австралии в весе до 78 кг (1998—2000).
  (род. 1957) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
 Дженкинсон, Роберт:
  (1621—1677) — английский политик, депутат Парламента Протектората (1654—1659), отец 2-го баронета.
  (ок. 1655—1710) — английский политик, член Палаты общин (1689—1710), отец 3-го и 4-го баронетов.
  (1685—1717) — английский политик, член Палаты общин (1710—1717).
  (ок. 1687—1738) — английский политик, член Палаты общин (1717—1727).
 Дженкинсон, Роберт (1770—1828) — премьер-министр Великобритании (1812—1827), сын Чарльза Дженкинсона (1727—1808).
  (род. 1960) — новозеландский гребец на каноэ, участник Олимпийских игр (1984).
  (род. 1967) — британская писательница и драматург.
 Дженкинсон, Саймон (род. 1957) — австралийский шахматист, чемпион Австралии в шахматах по переписке (1983).
  (1865 — ?) — британский футболист, победитель Домашнего чемпионата Великобритании в составе сборной Шотландии (1887).
 Дженкинсон, Чарльз:
 Дженкинсон, Чарльз (1727—1808) — британский государственный деятель, Канцлер герцогства Ланкастерского (1786—1803), отец Роберта (1770—1828) и Чарльза (1784—1851) Дженкинсонов.
  (1779—1855) — британский политик, член Палаты общин (1806—1818), сын Джона Дженкинсона (ум. 1805).
  (1784—1851) — британский политик, член Палаты общин (1807—1828), лорд-стюард (1841—1846).
  (1865—1954) — австралийский журналист и политик, мэр Брисбена (1914).
 Дженкинсон, Энтони (1529—1610) — английский дипломат и путешественник, первый полномочный посол Англии в России.